Novi Pazar může být:
 Novi Pazar – město v Srbsku
 Novi Pazar (Bulharsko) – město v Bulharsku
 Novi Pazar (vesnice) – vesnice v Bulharsku